Крид () — англоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фильмы
 «Крид: Наследие Рокки» — американский фильм из серии «Рокки».
 «Крид 2» и «Крид 3» (2023) — продолжения фильма.

Персоналии 
 Крид, Егор (настоящая фамилия Булаткин; род. 1994) — российский певец, композитор и поэт.
 Крид, Мартин (род. 1968) — британский художник.

Персонажи 
 Аполло Крид — персонаж серии фильмов «Рокки».
 Адонис Крид (Джонсон)— персонаж фильмов «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».
 Виктор Крид (Саблезубый) — персонаж Marvel Comics.

См. также 
 «Исчезновение Элис Крид» — триллер 2009 года.
 Creed